Sergej Popov (basketballer), Russisch basketballer
 Sergej Popov (gymnast), Oekraïens gymnast 
 Sergej Popov (marathonloper), Russisch marathonloper
 Sergej Popov (zakenman), Russisch zakenman
 Sergej Popov (Russisch politicus), Russisch politicus